Gossypieae — триба квіткових рослин родини мальвові (Malvales).

Роди 
 Cephalohibiscus Ulbr.
 Cienfuegosia Cav.
 Gossypioides Skovst. ex J.B.Hutch.
 Gossypium L. — бавовник
 Hampea Schltdl.
 Kokia Lewton — кокія
 Lebronnecia Fosberg
 Thepparatia Phuph., 2006
 Thespesia Sol. ex Corrêa

Примітки 

Мальвові
Триби рослин